Giuseppe Ciacchi – matematico italiano
Luigi Ciacchi – cardinale italiano